Esquina kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Esquina, kommun, Corrientes, 
 Esquina (kommunhuvudort i Argentina), Corrientes, 

Robotskapade Argentinaförgreningar